Molinasso ima više značenja:
 Molinasso, Asti
 Molinasso, Torino